DZD – codice valutario ISO 4217 del Dinaro algerino, valuta dell'Algeria